De term CLI wordt gebruikt als:
 Afkorting voor command-line-interface; een manier om opdrachten aan computers te geven
 Afkorting voor Common Language Infrastructure, een specificatie van het Microsoft .NET framework
 Afkorting voor Caller Line Identification
 Call Level Interface
 het jaar 151 in Romeinse cijfers